

Sigle 
 Packard Bell  – produttore statunitense di elettronica di consumo
 Pilatusbahn  – ferrovia svizzera

Biologia 
 pb – paia di basi, misura di lunghezza degli acidi nucleici

Chimica 
 Pb – simbolo chimico del piombo
 PB – sigla DIN 7728 e 16780 del polibutene-1

Codici 
 PB – codice ISO 3166-2:BR di Paraíba (Brasile)
 PB – codice ISO 3166-2:IN del Punjab (India)

Etichettatura tessile 
 PB – sigla della denominazione della fibra di poliureica

Informatica 
 Pb – simbolo del petabit
 PB – simbolo del petabyte

Sport 
 PB – nelle statistiche sportive, record personale (personal best)
 PB – nelle statistiche del baseball e del softball, palle mancate (passed balls)

Altro 
 pb – abbreviazione comunemente usata per picobar (il simbolo corretto è pbar)
pb – abbreviazione per picobarn
 Pb – abbreviazione comunemente usata per petabar (il simbolo corretto è Pbar)
 PB – targa automobilistica di Plovdiv (Bulgaria)
 PB – targa automobilistica di Paderborn (Germania)
 PB – vecchia targa automobilistica di Príbram (Repubblica Ceca)
 PB – targa automobilistica di Priboj (Serbia)
 PB – targa automobilistica di Považská Bystrica (Slovacchia)
 PB  – pattugliatore statunitense (da Patrol Boat)

Altri progetti